La nazionale Under-20 di pallavolo femminile della Finlandia è una squadra europea composta dalle migliori giocatrici di pallavolo della Finlandia con un'età inferiore di 20 anni ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Finlandia.

Rosa

Risultati

Campionato mondiale Under-20

Collegamenti esterni
 

 U-20
Finlandia
Pallavolo Under-20